Phokos ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Phokos (Sohn des Ornytos), ein Korinther
 Phokos (Sohn des Aiakos), Halbbruder des Telamon
 Phokos (Ionien), Eponym von Phokäa
 Phokos (Boiotien), Vater der Kallirrhoë

Phokos steht für:
 Phokos (Dichter) (ca. 6. Jhd. v. Chr.), lateinisch Phocus Samius, griechischer Dichter